Bosznia-Hercegovina
Rogač, falu Milići községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Rogač falu Šolta községben, Split-Dalmácia megyében